Don Juan se lahko nanaša na
 Don Juan (oseba), književni lik, sinonim za osvajalca ženskih src
 Juan Carlos I (Španija), kralj in vodja Španije
 Don Juan Manuel, kastiljski pisatelj
 Don »Magic« Juan, ameriški raper 
 Don Juan, slovenska glasbena skupina

 Katerokoli izmed številnih umetniških obdelav legendarnega lika; v slikarstvu, glasbi, književnosti:
 Réminiscences de Don Juan, operna fantazija (Franz Liszt)
 Don Juan, opera (Mozart)
 Don Juan, simfonična pesnitev (Richard Strauss)
 Don Juan Tenorio, gledališka igra (José Zorilla)
 Dom Juan, gledališka igra (Molière)
 Don Juan, pripovedna pesem (Lord Byron)
 Don Juan, film starring John Barrymore
 Don Juan DeMarco, film, v katerem nastopa Johnny Depp